Lucska (Lúčka), település Szlovákiában a Rozsnyói járásban
 Jánosrét (Lúčky), 1890-ig Lucska, település Szlovákiában a Garamszentkereszti járásban
 Nagylucska (Великі Лучки), település Ukrajnában a Munkácsi járásban
 Szepesrét (Lúčka), 1899-ig Lúcska, település Szlovákiában a Lőcsei járásban
 Vámoslucska (Lúčky), 1899-ig Lúcska, település Szlovákiában a Nagymihályi járásban
 Fazekasrét (Lúčka), 1899-ig Harcsárlucska, település Szlovákiában a Kisszebeni járásban
 Kisrétfalu vagy Kislucska (Hoвоceлиця), település Ukrajnában a Munkácsi járásban
 Kaszásrét (Kotrčiná Lúčka), 1899-ig Kotrcs-Lucska, település Szlovákiában a Zsolnai járásban
 Litvamező (korábban Lúcska, illetve Ljetavalucska), Litvailló (Lietavská Lúčka) része, Szlovákiában a Zsolnai járásban
 Majosmező (Mojšová Lúčka), 1899-ig Moys-Lucska, település Szlovákiában a Zsolnai járásban
 Óváralja (Nezbudská Lúčka), 1899-ig Nezbud-Lucska, település Szlovákiában a Zolnai járásban
 Tapolylucska (Lúčka), 1899-ig Tapli-Lucska, település Szlovákiában a Felsővízközi járásban